Список аэропортов Хорватии

См. также 
 Транспорт в Хорватии

Ссылки 
 
 
 FallingRain.com
 The Airport Guide

 
Аэропорты
Хорватия